Бо́рджиа, точнее Бо́рджа (  — Боржа,  ,  — Борха,   — Борджа) — испано-итальянский дворянский род из Валенсии в короне Арагона, правители города Ганди́я. 

Фамильный герб — красный бык. Род подарил католическому миру двух римских пап и два десятка кардиналов. Его имя стало синонимом распущенности и вероломства.

Происхождение 

Название рода происходит от посёлка Борха неподалёку от Сарагосы (сегодня в автономной области Арагон). Семейное предание о происхождении от внебрачного сына наваррского короля Санчо Рамиреса не подтверждено документами. После вытеснения мавров из Валенсии король Хайме Завоеватель разделил между своими рыцарями покорённые земли. В распоряжении рыцаря Эстебана де Борха оказалась Хáтива, где он и обосновался со своими родственниками. Позднее феодалы рода Борха выкупили у Кардонского владетельного дома город Гандиа. Вельможный род Борха, или (по-каталански) Боржа, был одним из ведущих в королевстве Валенсия.

Борджиа в Италии 
После того как Альфонсо де Борха был избран папой римским под именем Каликста III, его родственники стали переезжать в Рим и вливаться в ряды будущей «чёрной знати». Среди них дальше всех пошёл его племянник (непот) по имени Родриго, в 1492 году избранный понтификом под именем Александра VI. Скандалы, которые сопровождали его пребывание в Ватикане, капитально подорвали авторитет папства и подготовили Реформацию. Русскому поэту Владимиру Бенедиктову принадлежат такие строки:

Пред очами света, явно,
Римских пап в тройном венце —
Пировал разврат державный
В грязном Борджиа лице.
 
От связей с несколькими женщинами, и в первую очередь с Ванноццей деи Каттанеи, папа Борджиа прижил десятерых детей; наиболее известны Пьетро Луиджи, Джованни, Чезаре, Джоффре и Лукреция. Старший из братьев получил от их католических величеств титул герцога де Гандиа, который испанские потомки Джованни носили до начала XVIII века. Франсиско Борджа, 4-й герцог Гандиа, возглавлял орден иезуитов; причислен католической церковью к лику святых.

В роду потомков Джоффре, которые остались в Италии, наследственным был титул князя Скуиллаче. Правнук Джоффре, Пьетро Борджиа (ум. 1624), не имел детей мужского пола. Он выдал младшую дочь за герцога Орсини, а старшую — за своего кузена из испанской ветви Борджиа.

Испанские герцоги 
В конце XVI века испанская ветвь Борджиа, происходящая от Джованни и его сына Хуана, распалась на три линии. Глава старшей носил титул герцога Гандиа, глава младшей титуловался маркизом Альканьи́сес после брака с наследницей этого титула из числа Энри́кесов. Глава же средней линии Борджиа приобрёл титул и владения герцога Вильяэрмоса путём брака с наследницей этого рода, происходившего по прямой мужской линии от внебрачного сына арагонского короля Хуана II.

Испанские Борджиа были в фаворе в правление Филиппа III, так как его первый министр, герцог Лерма, по матери сам принадлежал к этому роду. Один из кузенов герцога получил назначение вице-королём Перу. Даже бастард Хуан де Борха (1564—1628) смог обосноваться в Южной Америке, где его потомки занимали видное положение в течение всего колониального периода. Также из рода Борха происходила Анна Франсиска — единственная женщина, которой довелось править вице-королевством.

Основная линия рода пресеклась в 1740 году со смертью 11-го герцога Гандиа, который не оставил потомства. Владения и титулы испанских Борджиа унаследовало потомство его сестры и герцога Бенавенте. В 1771 году род герцогов Бенавенте угас, а их титулы (включая титул герцога Гандиа и князя Скуиллаче) унаследовали герцоги Осуна, в роду которых они остаются и по сей день.

Борджиа из Веллетри 

Гораздо реже на страницах истории появляется младшая линия рода Борджиа, происходящая от дальнего родственника Каликста III, который обосновался в римском пригороде Веллетри. Его потомки состояли на папской службе и носили титул графов. Наиболее известный среди них — кардинал Стефано Борджиа (1731—1804), который умер, сопровождая папу в Париж на коронацию Наполеона. Его драгоценное собрание рукописей, жемчужиной которого был ацтекский кодекс Борджиа, впоследствии поступило в основанный им музей древностей в Веллетри. Помимо Стефано, эта ветвь рода Борджиа дала католической церкви ещё несколько кардиналов.

Знаменитые представители 

 Каликст III (, в миру — Альфонсо ди Борджиа; 1378—1458) — папа римский с 8 апреля 1455 года.
 Александр VI (; в миру — Родриго Борджиа; 1431—1503) — папа римский с 12 августа 1492 года. Племянник Каликста III.
 Франсиско де Борха (; 1441—1511) — кардинал-непот, рукоположенный римским папой Александром VI.
 Хуан Борха Льянсоль де Романи младший (; 1470—1500) — кардинал-непот, рукоположенный римским папой Александром VI.
 Джованни Борджиа (1474—1497) — второй герцог Гандии, герцог Сесса, сын папы римского Александра VI и его любовницы Ванноццы деи Каттанеи. 
 Чезаре Борджиа (; 1475—1507) — политический деятель, герцог валансский и романьольский, принц Андрии и Венафра, граф дийосский, правитель Пьомбино, Камерино и Урбино, гонфалоньер и генерал-капитан Святой церкви. Сын Родриго Борджиа, будущего папы Александра VI, и Ванноццы деи Каттанеи.
 Лукреция Борджиа (; 1480—1519) — внебрачная дочь папы римского Александра VI и его любовницы Ванноццы деи Каттанеи, герцогиня Песаро, княгиня Салерно, герцогиня Феррары, Модены и Реджио.
 Джоффре Борджиа (; 1481—1517) — князь Скуиллаче, младший сын папы римского Александра VI и его любовницы Ванноццы деи Каттанеи.
 Хуан де Борха-и-Энрикес (1494/8? — 1543) — третий герцог Гандиа, герцог Сесса, коннетабль Неаполя; сын Джованни Борджиа;
 Джованни Борджиа (; 1498—1547/1549) — именовался инфантом Рима, вероятно был, незаконнорождённым ребёнком Лукреции Борджиа.
 Франсиско Борджа (; 1510—1572) — католический святой, третий генерал Общества Иисуса; сын Хуана Борджиа Энрикеса. Канонизирован 20 июня 1670 года.
 Гаспар Борха-и-Веласко (; 1580—1645) — архиепископ Севильи и Толедо, кардинал, глава испанской церкви; умер от горя, проиграв выборы на папский престол.
 Франсиско де Борха-и-Арагон (; 1581—1658) — граф Ребольедо, князь Скуиллаче, испанский писатель, судебный и колониальный чиновник. Вице-король Перу с 1615 по 1621.
 Анна Франсиска де Борха-и-Дориа (; 1640—1706) — замещала своего супруга графа Лемоса в качестве правительницы вице-королевства Перу в 1668 году.
 Стефано Борджиа (; 1731—1804) — итальянский кардинал, собиратель египетских и прочих древностей, основатель музея в Веллетри.

В художественных произведениях 
 «Семейство Борджа» () — произведение из сборника «Знаменитые преступления», Александр Дюма, 1839—1856.
 «Семья» () — роман Марио Пьюзо, законченный после его смерти Кэрол Джино. В переводе В. Вебера носит также название «Первый дон», 2001.
 «Борджиа» () — испанский кинофильм, Антонио Эрнандес (2006).
 «Борджиа» () — английский телевизионный сериал, BBC (1981).
 «Борджиа» () — телевизионный сериал, совместного производства Франции, Германии, Чехии и Италии (2011—2014).
 «Борджиа» () — телевизионный сериал, совместного производства Канады, Венгрии и Ирландии (2011—2013).
  — манга, Ю Хигури (2001—2010).
 Некоторые члены семейства Борджиа предстают героями российского кинофильма «Яды, или Всемирная история отравлений» режиссёра Карена Шахназарова (2001).
 Некоторые члены семейства Борджиа являются персонажами испанского исторического телесериала «Изабелла».
 «Хранитель секретов Борджиа» — роман Хорхе Молиста.

Примечания

Литература 
 
 M. Mallet. The Borgias. — London, 1969.
 S. Schüller-Piroli. Die Borgia-Dynastie. — 1982.
 I. Cloulas. Die Borgias. Biographien einer Familiendynastie. — , 1993.
 F. Gregorovius. Lucretia Borgia, nach Urkunden und Briefen ihrer eigenen Zeit. — , 1966.
 Die großen Familien Italiens. / Hrsg.: Volker Reinhardt. — : Kröner, 1992. — ISBN 3-520-48501-X.

Ссылки 

 
 
 Родословная роспись рода Борджиа